Канепи - многозначный термин.

Персоналии 
 Канепи, Кайя (род. 1985) — эстонская теннисистка.
 Канепи, Харальд-Фридрих (1921—1975) — эстонский и советский боксёр.

Топонимы 
 Канепи — бывшая волость в уезде Пылвамаа, Эстония. Упразднена в 2017 году.
 Канепи — волость в уезде Пылвамаа, Эстония. Основана в 2017 году.
 Канепи — посёлок в Эстонии, административный центр волости Канепи.